Verso – in fisica e matematica, elemento orientativo di un vettore
 Verso – in numismatica, lato di una moneta opposto al diritto
 Verso – in paleografia, catalogazione libraria, nella stampa e anche nella grafica, facciata posteriore di un foglio
 Verso – in poesia, unità metrica di base
 Verso – in etologia, emissione sonora tipica di una determinata specie animale

Autoveicoli 
 Toyota Verso – autovettura monovolume
 Toyota Verso-S – autovettura monovolume
 Toyota Avensis Verso – autovettura monovolume
 Toyota Corolla Verso – autovettura monovolume
 Toyota Yaris Verso – autovettura monovolume

Persone 
 Alberto Verso – costumista italiano
 Francesco Verso – scrittore italiano
 Michelangelo Verso – tenore italiano

Altri progetti